Григоращенко — украинская фамилия.

Известные носители

 Григоращенко, Анатолий Лукич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Григоращенко, Владимир Николаевич (род. 1962) — российский художник.